Заорский (польск. Zaorski) — польская фамилия.

Известные носители: 

  (род. 1942) — польский актёр.
 Заорский, Павел (1780—1862) — библиотекарь и библиограф; автор ряда научных трудов.
 Заорский, Януш (род. 1947) — польский режиссёр.

Примечания